Segmentação é um termo genérico para designar a divisão de algo em partes separadas ou segmentos. Abaixo algumas das utilizações específicas deste termo:
Na Arquitectura de Redes de computadores, segmentação é a divisão duma rede de computadores em “sub-redes” para descentralizar o tráfego.
 Em sistemas operacionais, segmentação é o processo de proteção de áreas de memória do processo atual.
No processamento de imagem, segmentação é a divisão de uma imagem em partes, de acordo com a necessidade.
Em economia e em marketing, segmentação é dividir o mercado em grupos com características e interesses semelhantes.
Em Biologia, segmentação é o processo por que passa o corpo de um animal durante o seu desenvolvimento. 
Ainda na área da Biologia, mais especificamente na zoologia, a segmentação refere-se a uma característica distintiva de alguns grupos de animais, como os anelídeos, os artrópodes e os cordados, que têm o corpo visivelmente dividido em segmentos.
Em Mecânica, segmento é um anel colocado em volta do pistão do motor.
Em marketing digital segmentação é uma forma de separar o público que será impactado por uma ação de marketing, nas redes sociais ou google adwords. Como a Segmentação no Marketing Digital está ligada a altos investimentos financeiros, fazê-la de forma correta diminui os investimentos e aumentam os resultados.

Desambiguação